Bobrek (concentratiekamp), klein kamp dat fungeerde als sub-kamp van Auschwitz

Plaatsen 
Bobrek (Bytom)
Bobrek (Cieszyn)
Bobrek (Klein-Polen)
Bobrek (Mazovië)
Bobrek (Subkarpaten)